Джордан Фолиот (; около 1249—1298) — английский рыцарь, 1-й барон Фолиот (с 1295 года).

Биография 
Джордан Фолиот принадлежал к рыцарскому сословию. Он был сыном Ричарда Фолиота и Марджори де Стутвиль. После смерти отца в 1290 году Джордан унаследовал ряд поместий в Ноттингемшире. В 1295 году король Эдуард I вызвал его в свой парламент, и это событие считается началом истории баронии Фолиот.

Джордан был женат на Марджори де Нефмарш, дочери Адама де Нефмарша и Изабеллы де Моубрей. В этом браке родился сын Ричард Фолиот; его дочь стала женой Хью Гастингса.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Англии XIII века